

Film 
 Happily Ever After (1978), een Amerikaanse televisiefilm uit 1978
 Happily Ever After (1985), een Amerikaanse televisiefilm uit 1985
 Happily Ever After (1993), een animatiefilm voortbordurend op de avonturen van Sneeuwwitje
 Happily Ever After (2004) (Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants), een Franse film
 Happily Ever After (2005), een Filipijnse film met Yasmien Kurdi
 Happily Ever After (2007) (Jigyaku no Uta), een Japanse film van Yukihiko Tsutsumi
 Happily Ever After (2009), een Hongkongse film van Azrael Chung en Ivy Kong
 Happily Ever After (2016), een Brits-Canadese film uit 2016 van Joan Carr-Wiggin

Literatuur 
 Happily Ever After (boek), een kinderboek van Anna Quindlen uit 1997
 Happily Ever After (toneelstuk), een toneelstuk van Elliott Hayes uit 1993
 Happily Ever After (kort verhaal), een kort verhaal van Aldous Huxley, uit zijn collectie Limbo uit 1920

Muziek 
 Happily Ever After (album van The Cure), een muziekalbum uit 1981 van de Britse newwaveband The Cure
 Happily Ever After (album van Rose Chronicles), een muziekalbum uit 1996 van de Canadese rockband Rose Chronicles
 Happily Ever After (Mount Sims), een muziekalbum uit 2009 van de Duitse dj Mount Sims
 Happily Ever After (Andrew Sandoval), een EP door de Amerikaanse musicus Andrew Sandoval (opgenomen als "Andrew")
 Happily Ever After (Case), een nummer van de Amerikaanse R&B-zanger Case
 Happily Ever After (David Choi), een nummer van de Koreaanse zanger David Choi
 Happily Ever After (He Is We), een nummer van de Amerikaanse indiepopband He Is We

Televisie 
 Happily Ever After (televisieserie), een Singaporees-Chinese dramaserie uit 2007
 Happily Ever After: Fairy Tales for Every Child, een animatieserie op HBO uit 1995-2000

Zie ook 
 Happily N'Ever After, een computer-geanimeerde film gebaseerd op de sprookjes van de gebroeders Grimm
 Happily Ever After, een vuurwerkshow in het attractiepark Magic Kingdom